39/Smooth — дебютный студийный альбом американской рок-группы Green Day, выпущенный 13 апреля 1990 года на Lookout! Records. Это был единственный альбом группы с участием барабанщика Джона Киффмейера. Джесси Майклс из Operation Ivy внёс свой вклад в оформление альбома. На внутренней стороне буклета изображены рукописные тексты песен Билли Джо Армстронга и письма барабанщика Джона Киффмейера и владельца лейбла Lookout! Ларри Ливермора в адрес I.R.S. Records, в которых они опровергают поддельное предложение подписать контракт с лейблом и заявляют о своей лояльности Lookout! (однако позже группа покинет лейбл и присоединится к Reprise Records). Официальных синглов с альбома выпущено не было, хотя «Going to Pasalacqua» была выпущена в качестве макетного сингла в бокс-сете синглов Green Day под названием Green Day: Ultimate Collectors.

39/Smooth позже был переиздан вместе с двумя EP альбомами группы  и , а также с песней «I Want to Be Alone» (из сборника The Big One, выпущенного с помощью Flipside Records в 1990 году) из сборника 1991 года 1,039/Smoothed Out Slappy Hours.

Выпуск 
39/Smooth был выпущен в 1990 году, и первые несколько релизов были на чёрном виниле. Позже он был выпущен на зелёном виниле, и только около 800 экземпляров существуют в зелёном цвете. На старых отпечатках пластинки на обороте указан старый адрес Lookout! в Лейтонвилле. После переезда из Лейтонвилля в Беркли в 1992 году адрес, указанный на пластинке, был изменён.

Альбом имел лишь скромный успех, разошедшись тиражом чуть менее 3000 копий на лейбле Lookout! Records в первый год своего существования. Несмотря на незначительный объём продаж для лейбла, это был вполне прибыльный результат для молодого андеграундного лейбла. Весной 1994 года, после выхода Dookie, продажи достигли отметки в 55 000 экземпляров.

CD-версия альбома не была выпущена, но содержание LP позже было включено в сборник 1,039/Smoothed Out Slappy Hours, который был выпущен в 1991 году. Сборник был переиздан в ремастированном виде в 2004 году. Он был переиздан на CD 9 января 2007 года на Reprise Records, с которым Green Day подписали контракт после ухода из Lookout!. Обратите внимание, что в Европе альбом уже был переиздан Epitaph Records и остался в печати. Он был переиздан на виниле 24 марта 2009 года на Reprise в упаковке, содержащей оригинальный 10-трековый альбом 39/Smooth, а также переиздания мини-альбомов 1000 Hours и Slappy.

Список композиций

Участники записи 
 Билли Джо Армстронг — вокал, гитара
 Майк Дёрнт — бас-гитара, бэк-вокал
 Джон Киффмейер — барабаны, перкуссия, бэк-вокал
 Энди Эрнст — продюсер
 Green Day — продюсеры
 Джон Голдэн — мастеринг
 Сьюзи Грант — передняя часть фото
 Джесси Майклз — оформление
 Пэт Хайнес — оформление, дизайн
 Крис Аппельгрен, Аарон Кометбус, Рич Гаргано, Дэвид Хейс — оформление
 Мюррей Боулз, Арика Пелино — фотография

Примечания 

Дебютные альбомы 1990 года
Альбомы Green Day
Альбомы панк-рока
Альбомы поп-панка